Råhultsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Råhultsgölen (Femsjö socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (1,1 ha)
Råhultsgölen (Svenarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (3,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn